Nokia 1616   — мобильный телефон фирмы Nokia, представленный 4 ноября 2009 года, и выпущенный в 2010. Телефон оснащается цветным дисплеем, имеет встроенный в торец фонарик и возможность менять панели. В телефоне доступны несколько телефонных книг, а его клавиши защищены от проникновения пыли. Есть стандартный разъем под наушники.

Характеристики

Дополнительные характеристики Nokia 1616 

 Цвета: Black, Dark Blue, Dark Gray, Dark Red
 Сменные лицевые панели: есть
 Другое: клавиатура защищена от пыли, платформа S30

 Память
 Телефонная книга на 500 контактов
 Несколько телефонных книг
 Память на последние 20 принятых, набранных и пропущенных вызовов
 Память на 250 SMS

 Звонок, набор номера
 Виброзвонок
 МР3 рингтоны
 Полифония 32 тона

 SMS
 SMS
 Т9

 Коммуникационные возможности
 Разъем 3,5 мм

 Органайзер и дополнительные функции
 Часы
 Будильник
 FM радио
 Игры
 Фонарик
 Календарь

Примечания

Ссылки 

1616